Ла Сирена има више значења:

 Ла Сирена (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Сирена (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сирена (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Сирена (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сирена (Сан Агустин Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сирена (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Сирена (Камарон де Техеда), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику